Александровское кладбище:

 Александровское кладбище — в Ростове-на-Дону.
 Александровское кладбище — в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Александровское